Buchna ist der Familienname folgender Personen:
 Hendrik Buchna (* 1976), deutscher Autor
 Jörg Buchna (* 1945), deutscher Pastor und kirchlicher Schriftsteller